Стад:
  — полуостров в Норвегии
  — планируемый тоннель в Норвегии
 Семикарточный стад — вариант покера